Ricardo Lorenzo (conjunto del nombre propio Ricardo y el apellido Lorenzo) puede referirse a:

 Ricardo Lorenzo Rodríguez (1904-1964), periodista deportivo, escritor y guionista uruguayo, radicado en Argentina. Utilizaba el seudónimo de Borocotó;
 Ricardo Lorenzo García (1927-1989), arquitecto español.